Le nom propre Warin se trouve dans :

Patronyme 

 Francis Warin (1930-), réalisateur français.
 François Warin (dit Varin, 1644 - ?), médailleur français.
 Jean Warin (dit Varin, 1607-1672), sculpteur et graveur de monnaies et médailleur français.
 Jean-Joseph Regnault-Warin (1773-1844), romancier et un pamphlétaire français.
 Marielle Warin (1941-), photographe française.
 Philippe Warrin (1962-), photographe français.
 Pierre Warin (1948-), ecclésiastique belge, évêque auxiliaire du diocèse de Namur.
 Roger-Paul Warin, alias Roger Wybot (1912-1997) militaire français.

Prénom

Toponymes 

 L'Amt Neukloster-Warin est un Amt de l'arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, au nord de l'Allemagne.
 Warin est une ville allemande de l'arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest dans l'État de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
Patronyme germanique
Homonymie de prénom
Prénom allemand
Prénom masculin